Лос-Риос () — провинция Эквадора с населением 778 115 жителей (2010) и площадью 7 175 км². Административный центр — город Бабаойо.

Административное деление 

В административном отношении провинция подразделяется на 13 кантонов:

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Провинции Эквадора